Il "Dante Berretti" 2014-2015 è stato la 49ª edizione del campionato nazionale Dante Berretti.
I detentori del trofeo erano il Torino per la serie A-B e l'AlbinoLeffe per la Lega Pro.

La vincitrice del trofeo è il Novara.

Regolamento 
Il campionato si disputa nella fase a gironi dal 13 settembre 2014 al 16 maggio 2015.
Alle 60 squadre della Lega Pro che hanno partecipano al campionato si sono aggiunte il Torino, il Milan e l'Internazionale per la Serie A, il Pescara e il Varese per la Serie B. Nella prima fase le squadre sono state suddivise in tre gironi da 16 ed in uno da 17.

Nella fase finale della Lega Pro, che si svolge tra il 23 maggio e il 13 giugno 2015, vi prendono parte 16 squadre, le migliori 4 per ciascun girone, e si articola in quattro turni: ottavi e quarti con gare a doppio turno, seguite da semifinali e finale in gara unica da disputarsi a Salò.

Fase a gironi

Girone A

Classifica 

Legenda:
      Squadre qualificate alla Fase Finale Lega Pro
Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone 

Fonte: Soccerway

Girone B

Classifica 

Legenda:
      Squadre qualificate alla Fase Finale Lega Pro
Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone 

Fonte: Soccerway

Girone C

Classifica 

Legenda:
      Squadre qualificate alla Fase Finale Lega Pro
Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone 

Fonte: Lega-Pro

Nota: Pistoiese-L'Aquila è terminato 4-2, ma sul comunicato della lega è riportato 4-1.

Girone D

Classifica 

Legenda:
      Squadre qualificate alla Fase Finale Lega Pro
Note:
Tre punti a vittoria, uno a pareggio, zero a sconfitta.

Tabellone 

Fonte: Lega-Pro

Note:
 Paganese-Catanzaro è terminata 0-4 come correttamente indicato dal , invece il risultato della 7ª giornata di ritorno e le classifiche di Catanzaro e Paganese sul sito della Lega-Pro sono errati.
 Le classifiche di Melfi e Foggia come riportate sul sito della Lega-Pro sono errate.

Fase finale Serie A - Serie B 
Non disputata.

Fase finale Lega Pro 
Alla fase finale ad eliminazione diretta partecipano le prime quattro squadre dei rispettivi gironi.

Ottavi di finale
Andata il 23 maggio, ritorno il 28 maggio 2015.

Quarti di finale
Le gare si sono svolte il 2 e il 6 giugno.

Semifinali
Le gare si sono svolte l'11 giugno.

Finale
La gara si è giocata il 13 giugno.

Fonte:

Note

Voci correlate 
 Lega Italiana Calcio Professionistico
 Coppa Italia Lega Pro
 Campionato Primavera
 Campionato nazionale Dante Berretti
 Campionati italiani di calcio giovanile

2014